Jesenice – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w powiecie Rakovník
 Jesenice – wieś i gmina w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w powiecie Praga-Zachód
 Jesenice – stacja kolejowa w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w mieście Jesenice

 Jesenice – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Dugi Rat

 Jesenice – wieś w Słowenii, w gminie Brežice
 Jesenice – miasto w Słowenii, w prowincji Kraina, w gminie Jesenice
 Gmina Jesenice – gmina w północnej Słowenii, w prowincji Kraina
 Jesenice – stacja kolejowa w Słowenii, w mieście Jesenice